Тейт или Тэйт () — английская фамилия.

Известные носители 
 Тейт, Алан (род. 1982) — английский футболист.
 Тейт, Аллен (1899—1979) — американский поэт и литературный критик.
 Тэйт, Арчибальд (1811—1882) — архиепископ Кентерберийский.
 Тайт, Брэнфорд (1938—2013) — барбадосский государственный деятель.
 Тейт, Гарри (1886—1954) — американский футболист.
 Тейт, Генри (1819—1899) — британский промышленник, основатель одноимённой художественной галереи в Лондоне.
 Тейт, Джексон Роджерс (1898—1978) — американский военный лётчик и дипломат.
 Тейт, Джеральд (1866—1938) — британский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр 1908.
 Тейт, Джефф (род. 1959) — американский вокалист, фронтмен группы Queensrÿche.
 Тейт, Джон (боксёр) (1955—1998) — американский боксёр.
 Тейт, Джон Торренс (1925—2019) — американский математик.
 Тейт, Дорис (1924—1992) — американская активистка и правозащитница, мать Шэрон Тейт.
 Тейт, Кассандра (род. 1990) — американская легкоатлетка.
 Тейт, Кэтрин (род. 1968) — британская актриса театра и кино.
 Тейт, Лоренц (род. 1970) — американский телевизионный и киноактёр.
 Тейт, Миша (род. 1986) — американская спортсменка смешанных боевых искусств, выступающая в UFC, актриса.
 Тейт, Мэгги (1888—1976) — английская оперная и камерная певица.
 Тейт, Наум (1652—1715) — английский поэт, переводчик, либреттист и драматург.
 Тэйт, Питер Гатри (1831—1901) — шотландский математик и физик.
 Тэйт, Ральф (1840—1901) — британский и австралийский ботаник и геолог.
 Тейт, Сара (1983—2016) — австралийская гребчиха.
 Тейт, Соня (род. 1971) — американская баскетболистка и тренер.
 Тейт, Таня (род. 1979) — сценический псевдоним британской порноактрисы, модели и писательницы.
 Тейт, Томас (род. 1965) — американский боксёр.
 Тейт, Фрэнк (род. 1964) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1984 года.
 Тейт, Шэрон (1943—1969) — американская киноактриса, жена режиссёра Романа Полански.
 Тейт, Эндрю (род. 1986) — американо-британская интернет-звезда, бывший профессиональный кикбоксер.
 Тейт, Эшли (род. 1975) — британский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Галерея Тейт

Примечания